Alain Guerreau (1948), historien médiéviste français, époux de la suivante
 Anita Guerreau-Jalabert (1950), historienne médiéviste française, épouse du précédent